

Арсенал (Киев)

Борисфен (Борисполь)

Волынь (Луцк)

Ворскла-Нефтегаз (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Звезда (Кировоград)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

Таврия (Симферополь)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 2003/2004 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 2003/2004 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2003/2004